IJsselstein-Zuid (sneltramhalte)
 IJsselstein-Zuid (wijk)